Spanska republiken kan syfta på två perioder i Spaniens historia:

 Första spanska republiken (1873-1874)
 Andra spanska republiken (1931-1936/1939)

Se även
 Spanien under Franco  1936/1939–1975/1978
 Spaniens statsskick